Palasah (Kertajati), plaats in het bestuurlijke gebied Kertajati, regentschap Majalengka in de provincie West-Java, Indonesië.
Palasah (Palasah), bestuurslaag in het bestuurlijke gebied Palasah, regentschap Majalengka in de provincie West-Java, Indonesië.
Palasah (onderdistrict)